

Жулдиз — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Жулдиз — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Жулдиз — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Жулдиз — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жулдиз — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Жулдиз — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Інше 
 Жулдиз — казахський літературно-художній і громадсько-політичний журнал.

Див. також 
 Кизилжулдиз